La coutellerie, du latin culter, désignant le coutre d'une charrue, est l'art de fabriquer un couteau à la main, de la lame jusqu'au manche.
L'histoire de la coutellerie est riche et côtoie celle de l’homme et de ses outils, dès leurs débuts.

Actuellement, le marché de la coutellerie reste dynamique grâce aux collectionneurs, particulièrement sensibles à la qualité de l'acier utilisé, de sa trempe, ainsi qu'à l'esthétique et à l'ergonomie des instruments.

Nuances d'aciers en coutellerie 
Liste d'aciers couramment utilisés en coutellerie.
Il est important de savoir que même si l'acier n'est pas classé inoxydable, il rouillera seulement s'il est exposé à l'humidité durant une longue période. Il contient tellement d'impureté, qu'il est difficile pour l'acier de redevenir du fer.

* Les valeurs ci-dessus sont représentatives des duretés rencontrées en coutellerie.
Selon les procédés de traitements thermiques, les alliages peuvent être encore plus mous ou plus durs.

Coutelleries par pays

Allemagne 

 Eickhorn ;
 coutellerie Wüsthof
 coutellerie Zwilling J. A. Henckels 
 coutellerie

États-Unis 

 Benchmade 
 Buck Knives
 Chris Reeve Knives
 Cold Steel ;
 Columbia River Knife & Tool
 Gerber Legendary Blades
 Kershaw Knives
 Leatherman 
 SOG Specialty Knives 
 Spyderco

France 

Thiers, en Auvergne est considérée comme la capitale française de la coutellerie. Son surnom, la cité coutelière, est dû au nombre important de magasins de coutellerie et à ses nombreuses usines de coutellerie et de forges. Dans cette même ville, plusieurs musées sont consacrés au sujet (musée de la coutellerie de Thiers, usine du may, cité des couteliers, Vallée des Usines ou encore la Vallée des Rouets) et un festival de renommée mondiale, Coutellia. Toujours en France, une activité coutelière est également présente à Nogent en Haute-Marne.

Maisons françaises de coutellerie :
 Atelier Perceval
 Beligné
 Coutellerie de Moulins
 Le Thiers
 Opinel
 Sabatier

Italie 
Maisons italiennes de coutellerie :
 Extrema Ratio

Suède 

 coutellerie Fällkniven 
 coutellerie Mora

Suisse 
Maisons suisses de coutellerie :
 coutellerie Victorinox 
 coutellerie Wenger

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Couteau
 Liste de centres de production coutelière

Liens externes 
 Carte, coordonnées des coutelleries européennes 

 
Artisanat